La famille Rouart est une famille d'artistes et d'intellectuels français.

Liste des membres

Henri Rouart (1833-1912), peintre, époux d'Hélène Jacob-Desmalter, petite-fille de François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter a eu quatre garçons et une fille.

L'aîné, Alexis Rouart (1869-1921) est éditeur de musique
et cofondateur en 1917 à Fribourg de Rouart et Cie. Son fils Paul (1906-1972) est le gendre de Paul Valéry.

Eugène Rouart (1872-1936) est un homme politique, et le gendre d'Henry Lerolle.

Ernest Rouart (1874-1942) devient peintre, aquarelliste, pastelliste, graveur et collectionneur. Il épouse Julie Manet, la fille de Berthe Morisot avec laquelle il a deux fils Denis Rouart (1908-1984), historien d'art, conservateur du musée des beaux-arts de Nancy jusqu'en 1970 qui épouse Anne-Marie Rouart. Il a un fils Yves Rouart.

Louis Rouart (1875-1964) est lui aussi un gendre d'Henry Lerolle. C'est le père du peintre Augustin Rouart (1907-1997), et le grand-père de Jean-Marie Rouart (1943-), écrivain.

Sa fille Hélène Rouart fut peinte par Edgar Degas.

Expositions    
 Au cœur de l’Impressionnisme, La Famille Rouart, exposition au musée de la vie romantique à Paris, du 3 février au  (commissariat de Solange Thierry) ;
 Les Rouart, de l’impressionnisme au réalisme magique, exposition au musée des beaux-arts de Nancy, du  au  (commissariat de Charles Villeneuve de Janti) ;
 De l'impressionnisme au réalisme magique, la famille Rouart, exposition à la propriété Caillebotte (Ferme Ornée) à Yerres, du  au  ;
 De l'impressionnisme au réalisme magique, les Rouart, une dynastie romanesque, atelier Grognard, 6 avenue du château à Rueil-Malmaison, du  au  (130 œuvres) ;  
 Les Rouart, de l’impressionnisme au réalisme magique, exposition au musée de Pont-Aven, du 26 mars au .

Bibliographie 

 Dominique Bona, Les Rouart, de l’impressionnisme au réalisme magique, textes de Léon-Paul Fargue, David Haziot, Jean-Marie Rouart, Paul Valéry, Frédéric Vitoux et Charles Villeneuve de Janti, éditions Gallimard, Paris, octobre 2014, 
 Dominique Bona, Deux sœurs : Yvonne et Christine Rouart, muses de l'impressionnisme, Grasset, 2012
 David Haziot, Le Roman des Rouart (1850-2000), biographie, Fayard, 2012, [prix Goncourt de la biographie 2012]
 Jean-Marie Rouart, Une famille dans l'impressionnisme, Gallimard, 2011, 
 Solange Thierry, Au cœur de l’Impressionnisme, La Famille Rouart, [exposition au musée de la vie romantique], contributions de Daniel Marchesseau, Jean-Dominique Rey, Françoise Heilbrun, Anne Distel, Louis-Antoine Prat, Agathe Valéry-Rouart, Bertrand Marchal, Catherine de Bourgoing, Gabriel Rouart, Sophie Monneret, Dominique Bona, François Chapon et Jean-Marie Rouart, Paris, 2004,

Notes et références 

Famille d'artistes français